Hersey ist der Familienname folgender Personen:

 George L. Hersey (1927–2007), US-amerikanischer Kunst- und Architekturhistoriker
 Ira G. Hersey (1858–1943), US-amerikanischer Politiker
 James Hersey, US-amerikanisch-österreichischer Musiker
 John Hersey (1914–1993), US-amerikanischer Schriftsteller und Journalist
 Paul Hersey (1931–2012), US-amerikanischer Verhaltensforscher und Unternehmer
 Samuel F. Hersey (1812–1875), US-amerikanischer Politiker

Hersey ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hersey (Maine)
 Hersey (Michigan)
 Hersey (Wisconsin)